Garbarino ist der Name von

 (27287) Garbarino, Asteroid

 Andrea Garbarino, italienischer Autor und Journalist
 Andrew Garbarino(* 1984), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Carla Garbarino, italienischer Triathlet
 Carlo Garbarino, italienischer Fußballspieler
 Francesco Garbarino (1607–1672), 120. Doge der Repubblica di Genova und König von Korsica
 Giovanna Garbarino, (1939–2020), italienische Lateinistin
 Giuseppe Garrassini Garbarino, Träger der Medaglia d'oro al valor militare
 Giuseppe Garbarino, Musiker
 James Garbarino, US-amerikanischer Psychologe
 Primavera Garbarino (* 1946), uruguayische Wirtschaftsprüferin und Politikerin. Ministerin für Industrie, Energie und Bergbau in Uruguay